Les Australosphenida sont une infra-classe de mammifères, comprenant notamment les monotrèmes ainsi que d'autres lignées fossiles et éteintes.

Systématique 
L'infra-classe des Boreosphenida a été créée en 2001 par les paléontologues et zoologistes , Richard Cifelli & Zofia Kielan-Jaworowska.

Cladogramme 
Cladogramme d'après Averianov , 2014 et Ashwell, 2013 :

Étymologie 
Le terme Australosphenida dérive du latin , « vent du Midi » et du grec ancien , sphến, « coin », et fait référence à leur répartition située dans l'hémisphère sud et ce en opposition avec les Boreosphenida dont la répartition se situait dans l'hémisphère nord.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 

Prototheria